В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Internazionali d'Italia 1984, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1984, Мануела Малєєва-Франьєре здобула титул, у фіналі перемігши Кріс Еверт 6-3, 6-3.

Сіяні гравчині 

 Кріс Еверт (фінал)
 Джо Дьюрі (2-ге коло)
 Кеті Горват (2-ге коло)
 Гелена Сукова (2-ге коло)
 Мануела Малєєва-Франьєре (Переможниця)
 Андреа Темешварі (чвертьфінал)
 Ліса Бондер-Крайсс (півфінал)
 Карлінг Бассетт-Сегусо (півфінал)

 Іванна Мадруга-Оссес (3-тє коло)
 Лаура Гільдемейстер (3-тє коло)
 Катрін Танв'є (1-ше коло)
 Вірджинія Рузічі (чвертьфінал)
 Бет Герр (1-ше коло)
 Беттіна Бюнге (1-ше коло)
 Відсутня
 Відсутня

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

Italian Open (теніс)